

Марі-Купта — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Марі-Купта — присілок, Сернурський район, Марій Ел